Aikio ist der Familienname folgender Personen:

 Inger-Mari Aikio (* 1961), finnische Autorin nordsamischer Sprache
 Matti Aikio (eigentlich Mathis Isaksen; 1872–1929), norwegischer Dichter norwegischer (Bokmål) Sprache